Ачандара (Гудаутский район)
 Ачандара (Гульрипшский район)